Broberg ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Broberg, schwedischer Gouverneur von Åbo und Björneborg
 Arnt von Broberg, Präsident der Ritterkammer des Erzbistums Bremen
 Beinta Broberg (~1667–1752), färöische historische Figur
 Bertram Broberg (1925–2005), schwedischer Physiker
 Bosse Broberg (* 1937), schwedischer Jazztrompeter
 Curt Broberg (1923–2003), schwedischer Schauspieler und Theaterregisseur

 Gus Broberg (1920–2001), US-amerikanischer Basketballspieler, Soldat und Rechtsanwalt
 Gustaf Broberg (1885–1952), schwedischer Ruderer
 Jan Broberg (1932–2012), schwedischer Literaturkritiker und -historiker
 Krister Broberg (* 1941), schwedischer Musiker
 Lily Broberg (1923–1989), dänische Schauspielerin
 Martin Broberg (* 1990), schwedischer Fußballspieler
 Oscar Broberg (1856–1933), schwedischer Politiker
 Pele Broberg (* 1972), grönländischer Politiker (Partii Naleraq), Pilot und Unternehmer 
 Peter Broberg, schwedischer Architekt
 Randi Broberg (* 1978), grönländische Politikerin (Partii Inuit), Sängerin und Filmproduzentin
 Robert Broberg (1940–2015), schwedischer Sänger und Komponist
 Tejs Broberg (* 1976), dänischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Brodberg